Der Kanton Cazouls-lès-Béziers ist ein französischer Kanton im Arrondissement Béziers im Département Hérault in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Cazouls-lès-Béziers.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Cazoulslesbeziers